Šmarje (Ajdovščina)
 Šmarje (Šentjernej)

Zie ook:
 Šmarje pri Jelšah (gemeente) 
 Šmarje pri Jelšah (plaats)
 Šmarje pri Sežani